Westerkerk, en français église de l'ouest, est le nom de plusieurs églises protestantes néerlandaises :
 Westerkerk (Amsterdam)
 Westerkerk (Rotterdam)

Homonymie d'édifices religieux en néerlandais